В парному розряді жіночого тенісного турніру Sparkassen Cup 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Манон Боллеграф і Ізабель Демонжо виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (фінал)
 Манон Боллеграф /  Ізабель Демонжо (чемпіонки)

 Лейла Месхі /  Мерседес Пас (півфінал)
 Яна Новотна /  Андреа Стрнадова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 1991